Osmani peut faire référence à :

Patronymes 
 Akhtar Mohammad Osmani (mort en 2006), commandant militaire talêb.
 Antar Osmani (né en 1960), footballeur international algérien.
 Remzie Osmani (née en 1971), chanteuse et musicienne folk kosovare.
 Vjosa Osmani (née en 1982), femme d'État kosovare.

Toponymes 
 Osmani, une upazila du Bangladesh dans le district de Sylhet.

Divers 
 L'aéroport international Osmani  est un aéroport du Bangladesh situé dans la ville de Sylhet.

Homonymie de patronyme albanais
Patronyme algérien
Patronyme iranien